Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 1997./98. je peti put zaredom osvojila ekipa Osijek - Lijanović.

Prva liga

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.

1997-98
ž-p1